Neuf navires et une base de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Curlew d'après le curlew nom anglais du courlis, un oiseau : 
 le , un sloop lancé en 1795 ;
 le , un sloop de 16 canons initialement nommé Leander, commandé en 1803, vendu en 1810 ;
 le , un brig-sloop de 18 canons lancé en 1812 et vendu en 1822 ;
 le , un brig-sloop de 10 canons lancé en 1830, détruit en 1840 ; 
 le , un sloop lancé en 1854, vendu en 1865 ;
 le , une cannonière  lancée en 1868 et vendu en 1882 ;
 le , un sloop lancé en 1885 et vendu en 1906 ;
 le , un croiseur de Classe C  lancé en 1917, coule en 1940 ;
 le HMAS Curlew, un chasseur de mine lancé en 1953 comme HMS Montrose, renommé HMS Chediston en 1958 et HMAS Curlew pour son transfert dans la Royal Australian Navy en 1962.  Devenu bateau musée.
 le HMS Curlew, une base aéronavale de la Royal Navy près de St Merryn dans les Cornouailles, initialement nommé  HMS Vulture (1940-1952), fermée en 1956, vendue en 1959.

Curlew